Darna är ett släkte av fjärilar. Darna ingår i familjen snigelspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snigelspinnare
Darna